Borgo Parrini – frazione del comune di Partinico.
 Dario Parrini (n. 1973) – politico italiano.
 Massimo Cantini Parrini (n. 1959) – costumista italiano.
 Paolo Parrini – filosofo italiano.
 Patrizio Parrini (n. 1943) – ex tennista italiano.
 Simona Parrini (n. 1988) – calciatrice italiana, di ruolo difensore.

Pagine correlate 
 Parri
 Parrino